Наёмный убийца — человек, совершающий убийство за материальное вознаграждение от заказчика.
 «Наёмный убийца» — роман Грэма Грина.
 «Наёмный убийца» (Dip huet seung hung)(The Killer) — кинофильм 1989 года, режиссёр — Джон Ву.
 «Наёмный убийца» (The Assassin) — кинофильм 1990 года, режиссёр — Джон Хесс.
 «Наёмный убийца» (Bounty Killer) — кинофильм 2013 года, режиссёр — Генри Сейн.